Валов — русская фамилия и топоним.

Топоним 
 Валов — город в Германии.
 Валов — серболужицкое наименование населённого пункта Вола, в городских границах Эльстры, Саксония, Германия.

Фамилия 
 Валов, Александр Сергеевич (род. 1980) — Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики.
 Валов, Андрей Викторович (род. 1958) — российский кларнетист и педагог, солист сценического оркестра Большого театра.
 Валов, Василий Игнатьевич (1902—1941) — советский детский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Валов, Владислав Вадимович (псевдоним Мастер Шеff; род. 1971) — российский рэп исполнитель, продюсер, лидер группы Bad Balance.
 Валов, Владимир Аркадьевич (1933—2018) — организатор советского биохимического производства, Герой Социалистического Труда.
 Валов, Леонид Григорьевич (1947—1995) — Герой Российской Федерации.
 Валов, Олег Евгеньевич (род. 1992) — российский футболист, полузащитник, воспитанник футбольной школы московского «Динамо».

Валова 
 Валова, Анастасия Владимировна (род. 1992) — российская самбистка.
 Валова, Елена Александровна (род. 1963) — советская фигуристка.
 Валова, Ольга Анатольевна (род. 1988) — российская биатлонистка.

См. также 
 Валово
 Валовый
 Валовое
 Валовы